Kirst ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Kirst († 2011), kanadischer Schlagzeuger (The Nymphs)
 Dirk Eberhard Kirst, deutscher Jurist
 Edgar Kirst (* 1951), deutscher Leichtathlet
 Erika Kirst, deutsche Handballspielerin
 Gabriel August Kirst (1750–1806), Potsdamer Flötenbauer
 Hans Hellmut Kirst (1914–1989), deutscher Schriftsteller
 Joachim Kirst (* 1947), deutscher Leichtathlet
 Jutta Kirst (* 1954), deutsche Leichtathletin
 Kerstin Kirst (* 1960), deutsche Ruderin
 Klaus Dieter Kirst (* 1940), deutscher Theaterregisseur
 Laura Kirst (* 1990), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin
 Reiner Friedrich Kirst (* 1951), deutscher Journalist
 Rita Kirst (* 1950), deutsche Leichtathletin
 Victor Kirst (1925–1997), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Werner Kirst (1924–2012), deutscher Handballspieler, Handballtrainer und Hochschuldozent

Siehe auch:
 Kirste